J. League 2011 var den 19:e upplagan av de japanska högstaligorna (J. League) i fotboll. Ligan bestod av två divisioner; J1 som är den allra högsta divisionen, samt J2.

J. League division 1

J. League division 1 2011 var den 47:e upplagan av Japans högstaliga i fotboll. Ligans 34 omgångar spelades under perioden 5 mars–3 december 2011. Slutsegrare blev Kashiwa Reysol från Kashiwa. Detta var första gången ett, inför säsongen, uppflyttad lag från andradivisionen J2 vann ligan.

Totalt spelades 306 matcher med 869 gjorda mål. Gamba Osaka gjorde flest mål i turneringen (78). Joshua Kennedy från Nagoya Grampus gjorde 19 mål under seriespelet vilket gjorde honom till spelaren med flesta gjorda mål.

Kashiwa Reysol, Nagoya Grampus och Gamba Osaka var de tre lag som placerade sig bäst i poängtabellen, och blev därmed direktkvalificerade till AFC Champions League 2012.

Poängtabell J1

Resultattabell J1

J. League division 2

J. League division 2 2011 var den 40:e upplagan av Japans näst högsta liga i fotboll. Ligans 38 omgångar spelades under perioden 5 mars–3 december 2011. Slutsegrare blev FC Tokyo.

Totalt spelades 380 matcher med 939 gjorda mål. Sagan Tosu gjorde flest mål i turneringen (68). Yohei Toyoda från Sagan Tosu gjorde 23 mål under seriespelet vilket gjorde honom till spelaren med flesta gjorda mål.

FC Tokyo, Sagan Tosu och Consadole Sapporo var de tre lag som placerade sig bäst i poängtabellen, och blev därmed uppflyttade till J. League division 1 2012.

Poängtabell J2

Resultattabell J2

Källor

Fotnoter

2011
2011 i Japan
Fotboll i Japan
Fotbollssäsongen 2011
WP:Projekt Japan